Хинтеррайн:
 Хинтеррайн — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Хинтеррайн — округ в Швейцарии.
  — река в Швейцарии.